Дрвар може да се односи на:

 Дрвар, град и седиште истоимене општине, Федерација БиХ, БиХ
 Дрвар Село, насеље у општини Дрвар, Федерација БиХ, БиХ
 Источни Дрвар (општина), општина у Републици Српској, БиХ

Види још 
 Дрво